Sativanorte kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sativanorte (ort), Boyacá, 
 Sativanorte (kommun), Boyacá,